Jolson ist der Familienname folgender Personen:

 Al Jolson (eigentlich Asa Yoelson; † 1950), US-amerikanischer Sänger und Entertainer
 Alfred James Jolson SJ (1928–1994), römisch-katholischer Bischof von Reykjavík